Путь Па́харя — бывший посёлок в составе Грязинского района Липецкой области, затопленный Матырским водохранилищем.

В засушливом 1920 году несколько семей села Казинка поселились на заливных лугах в пойме Матыры. Пойма тогда именовалась в народе Вонючей, так как здесь были заболоченные участки.

В Вонючей пойме был создан колхоз «Путь пахаря». Затем он превратился в посёлок Путь Пахаря.

Селение было ликвидировано в 1970-х годах при создании Матырского водохранилища: Путь Пахаря попал в чашу водоёма (в районе устья ручья Малейчик северо-западнее пионерлагеря)

.

Упразднённые населённые пункты Грязинского района